L'Équipe de Yougoslavie de football est éliminée au premier tour de la coupe du monde de football de 1950.

Effectif

Coupe du monde

Premier tour 

1950
Yougoslavie
1950 en Yougoslavie